Sood steht für:

 Sood, die Trinkwasserversorgung auf Halligen 
 den historischen deutschen Namen der Gemeinde Lepuix-Neuf in der französischen Region Franche-Comté

Sood ist der Familienname folgender Personen:

 Chandril Sood (* 1991), indischer Tennisspieler
 Lakshit Sood (* 1991), indischer Tennisspieler 
 Ruhila Adatia-Sood (1975–2013), indisch-kenianische Journalistin